Могильники — деревня в Кожевниковском районе Томской области России. Входит в состав Уртамского сельского поселения.

История 
По данным на 1926 года состояла из 69 хозяйств, в основном — русские. Административный центр Могильниковского сельсовета Вороновского района Томского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 %.

Примечания 

Населённые пункты Кожевниковского района